Der Begriff Voragine (italienisch für Rachen) steht für:

 Jacobus de Voragine, einen Erzbischof (1228 oder 1229 – 1298)
 den Hauptkrater des italienischen Vulkans Ätna